Mođo ima više značenja:
 Mođo (Leko)
 Mođo (Rijeti)